In der World Series 2017 wurde vom 24. Oktober bis zum 1. November zum 113. Mal der Gewinner der nordamerikanischen Major League Baseball ermittelt. Die Best-of-Seven-Serie wird traditionell zwischen dem Gewinner der American League und dem Champion der National League ausgespielt. Dabei trafen sich zum ersten Mal nach 1970 zwei MLB-Teams mit mehr als 100 Siegen in der Regular Season. Auch war dies die erste „Cal-Tex Series“ zwischen Mannschaften aus Kalifornien und Texas nach 2010.

Den am Ende mit 4 zu 3 Siegen erfolgreichen Houston Astros wurde bei Ermittlungen im Jahr 2019 nachgewiesen, in der Saison 2017 systematisch die Zeichen der gegnerischen Catcher ausgespäht zu haben. Aufgrund dieses sogenannten Sign-Stealing-Skandals forderten viele die Aberkennung des Titels, da dieser mit unlauteren Mitteln gewonnen wurde. Die MLB lehnte dies aber ab.

Der Weg in die World Series 
Hauptartikel: MLB 2017, ALWC 2017, NLWC 2017, ALDS 2017, NLDS 2017, ALCS 2017, NLCS 2017

Die Sieger der American League und der National League wurden zwischen dem 3. Oktober und 21. Oktober 2017 ermittelt. Die drei Division-Sieger und der Gewinner des Wild-Card-Spiels trafen in zwei Division-Series-Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Anschließend spielten die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

Im Unterschied zu den bisherigen Saisons erhält das Privileg eines vierten Heimspiels dasjenige MLB-Team, welches das bessere Ergebnis aus der Regular Season hat. Dieses Jahr wird dieses Team die Los Angeles Dodgers sein.

In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
24. Oktober 2017, 17:11 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
25. Oktober 2017, 17:17 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
27. Oktober 2017, 19:20 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 4 
28. Oktober 2017, 19:20 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 5 
29. Oktober 2017, 19:20 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 6 
31. Oktober 2017, 17:21 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 7 
1. November 2017, 17:20 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Einzelnachweise 

2017
Baseball 2017
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Los Angeles
Houston Astros
Los Angeles Dodgers